Die Communauté de communes du Saulnois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 31. Dezember 1997 gegründet und umfasst 128 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Château-Salins. Benannt wurde der Gemeindeverband nach der Landschaft Saulnois.

Aufgaben 
Das ländliche Gebiet der Communauté de communes du Saulnois ist relativ schwach besiedelt. Nur zwei der Mitgliedsgemeinden haben über 2000 Einwohner, Dieuze und Château-Salins. Die Aufgabe des Gemeindeverbandes ist es, das Gebiet interessant für Bewohner und Unternehmen zu machen. Er ist zuständig für die Entwicklung des Saulnois, die Förderung der Land- und Forstwirtschaft, die Schaffung von Industrie- und Gewerbegebieten, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Infrastruktur, Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Förderung touristischer und kultureller Einrichtungen, Organisation der Abfallwirtschaft, Untersuchungen zur Verhinderung von Überschwemmungen der Albe, Schutz der Opfer von Verbrechen und Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Saulnois
Gegründet 1997